Награда Максвелла — ежегодная награда, вручаемая лучшему игроку чемпионата США по американскому футболу жюри, состоящим из спортивных комментаторов, журналистов, главных тренеров NCAA и членами Maxwell Football Club. Награда названа в честь Роберта Максвелла. Джонни Лэттнер и Тим Тибоу — единственные игроки, получавшие эту награду дважды.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Maxwell Club website

Появились в 1937 году в США
Спорт в США в 1937 году